Mohylenko ist der Name von:

 Witalij Mohylenko (* 1965), ukrainischer Biathlet
 Walerij Mohylenko (* 1987), ukrainischer Biathlet